Boot camp pode se referir a:
 Boot Camp (software), software para instalação do sistema operacional Windows em computadores Macintosh
 Boot Camp (filme)
 Boot Camp (série de TV), um reality show de 2001
 Bootcamp (banda), uma banda da década de 1980.
 Boot Camp (álbum)
 Boot Camp (romance), um romance de Todd Strasser

Desambiguação